Vogan bezeichnet:
 Vogan (Togo), eine Stadt in Togo

Vogan ist der Familienname folgender Personen:
 David Vogan (* 1954), US-amerikanischer Mathematiker
 Don Vogan (1929–2009), kanadischer Eishockeyspieler
 Emmett Vogan (1893–1963), US-amerikanischer Schauspieler